Division 1 i fotboll 2008. Båda Division 1-serierna inleddes den 19 april 2008, Div 1 södra avslutades den 18 oktober och Division 1 norra avslutades den 19 oktober 2008.

Tabeller

Poängtabeller

Norra

Södra

Kvalspel

Kval till Superettan 

|}

Vasalunds IF och Jönköpings Södra till Superettan 2009. Östers IF och Limhamn Bunkeflo till spel i Division 1 2009.

Skytteliga

Norra

Södra

Källor

Externa länkar 
Resultat Div 1 Norra 2008 på fotbollförbundets webbplats
Resultat Div 1 Södra 2008 på fotbollförbundets webbplats

Fotboll i Sverige 2008
2008
Fotbollssäsongen 2008